Étienne Leroy peut désigner :
 Étienne Leroy (1737-?), un architecte lillois ;
 Étienne Leroy (1828-1876), un artiste peintre français.